Crivellaro ist der Familienname folgender Personen:

 Paolo Crivellaro (* 1960), italienischer Organist und Hochschullehrer
 Rafael Crivellaro (* 1989), brasilianischer Fußballer